Generalkommissar bzw. Generalkommissariat steht für:

 eine mittlere Instanz der deutschen Zivilverwaltung im Zweiten Weltkrieg, siehe Generalbezirk
 eine Instanz der Polizei in Belgien
 den Stellvertreter des Kaisers in Reichsitalien, siehe Plenipotenz

 das Generalkommissariat für Judenfragen, eine Behörde des Vichy-Regimes

Siehe auch:

 Kommissar
 Generalkriegskommissar